Adam Lundqvist (1994) – calciatore svedese, di ruolo centrocampista o difensore
 Alex Lundqvist, propr. Alexander Lundqvist (1972) – supermodello svedese
 Anders Lundqvist (1968) – ex sciatore alpino svedese
 Erik Lundqvist (1908-1963) – giavellottista svedese
 Fredric Lundqvist (1976) – ex calciatore svedese, di ruolo difensore
 Henrik Lundqvist (1982) – ex hockeista su ghiaccio svedese
 Jan-Erik Lundqvist (1937) – ex tennista svedese
 Joel Lundqvist (1982) – hockeista su ghiaccio svedese
 Kurt Lundqvist (1914-1976) – altista svedese
 Linus Lundqvist (1999) – pilota automobilistico svedese
 Ramon Pascal Lundqvist (1997) – calciatore svedese, di ruolo centrocampista

Pagine correlate
Lundquist